Anthony Williams puede referirse a:
 Anthony Tony Williams (1928-1992), cantante estadounidense, de la banda The Platters.
 Dick Anthony Williams (1938-), actor estadounidense.
 Anthony Buster Williams (1942-), contrabajista estadounidense de jazz.
 Anthony Tony Williams (1945-1997), baterista de jazz estadounidense.
 Anthony Tony Williams (1947-), bajista británico, de la banda Jethro Tull.
 Gary Anthony Williams (1966-), actor estadounidense.